La nazionale di pallacanestro serba Under 20, ex nazionale serba Juniores e nazionale serba Under 22, è una selezione giovanile della nazionale serba di pallacanestro, ed è rappresentata dalle migliori giocatrici di nazionalità serba di età non superiore ai 20 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Storia
Nel periodo 1992-2006, ha partecipato alle competizioni internazionali, dapprima come nazionale di Jugoslavia, in seguito come di Serbia e Montenegro.

Il team giovanile serbo si forma nel 2006, con la dissoluzione della Confederazione serbo-montenegrina.
Nel 2015, subisce un'ulteriore disgregazione, in quanto, con il riconoscimento da parte della FIBA, nasce la rappresentativa kosovara, formatasi con giocatori provenienti dalla nazionale serba.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-20 

2007 -  2°
2008 -  3°
2009 - 7°
2010 - 8°
2011 - 4°

2012 - 11°
2013 - 8°
2014 - 4º
2015 - 10°
2016 -

Collegamenti esterni 
 

Under 20
Pallacanestro Under-20